Adolf von Berg ist der Name folgender Personen:

 Adolf I. (Berg) (≈1045–1106), Graf von Berg
 Adolf II. (Berg) († 1170), Graf von Berg
 Adolf III. (Berg) (vor 1176–1218), Graf von Berg
 Adolf IV. (Berg) (1220–1259), Graf von Berg
 Adolf V. (Berg) († 1296), Graf von Berg und Juliers
 Adolf VI. (Berg) (der Ehrwürdige; † 1348), Graf von Berg
 Adolf VII. (Berg) († 1437), 1. Herzog von Berg
 Adolf von Berg (Kreuzfahrer) (* zwischen 1120 und 1127; † 1148), deutscher Adliger und Kreuzfahrer
 Adolf Freiherr von Berg (1798–1889), oldenburgischer Landtagsabgeordneter